Sumberejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,60, long 109,80), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,18, long 111,09), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,86, long 111,11), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 111,18), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 109,84), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,81, long 109,93), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,52, long 111,06), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,97, long 110,28), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 110,58), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,08, long 110,52), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,85, long 112,51), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,72, long 111,52), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,59, long 111,57), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,12, long 112,30), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,06, long 112,02), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,13, long 112,38), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,16, long 112,45), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,78, long 113,72), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 111,47), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,72, long 111,98), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,66, long 112,38), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,63, long 112,69), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,35, long 111,51), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,96, long 111,40), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,12, long 113,24), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,08, long 112,16), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,18, long 112,24), 
 Desa Sumberejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,09, long 112,80), 

Robotskapade Indonesienförgreningar